Feliciano López Díaz-Guerra – tennista spagnolo
 Miguel Ángel López Díaz, noto come Rey Misterio sr. – wrestler messicano
 Ramiro López Díaz – allenatore di calcio a 5 ed ex giocatore di calcio a 5 spagnolo